Özbaşı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Özbaşı (İnebolu), Ortschaft im Landkreis İnebolu der türkischen Provinz Kastamonu 
 Özbaşı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana 
 Özbaşı (Merkez), Ortschaft im Landkreis Merkez der türkischen Provinz Bartın
 Özbaşı (Posof), Ortschaft im Landkreis Posof der türkischen Provinz Ardahan 
 Özbaşı (Söke), Ortschaft im Landkreis Söke der türkischen Provinz Aydın